Desa Satra kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Satra (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 115,27), Provinsi Bali, 
 Desa Satra (administrativ by i Indonesien, lat -8,56, long 115,40), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar